Hochschulring bezeichnet
 Hochschulring (Bremen), Straße in Bremen
 Hochschulring Deutscher Kajakfahrer Kiel, Sportverein in Kiel
 Hochschulring Tübinger Studenten, rechtsextreme Tübinger Studentenvereinigung
 Deutscher Hochschulring, auch Hochschulring Deutscher Art, völkischer Studentenverband in der Weimarer Republik